«Me Dê» es un sencillo de la cantante y drag queen brasileña Pabllo Vittar con la participación de la cantante brasileña Margareth Menezes. Fue lanzado el 26 de julio de 2019 como el primer sencillo de su tercer EP de estudio, 111 (2019), a través de BTM Produções Artísticas. Los estilos de la canción son brega funky y downtempo con elementos minimalistas de kizomba y carimbó.

Video visualizer  
El visualizer  "Me Dê" debutó el día después de la canción en la aplicación Grindr por razones de patrocinio. La obra audiovisual tuvo escenas grabadas en Pelourinho, en Salvador. En el video, los artistas aparecen en varias escenas usando la aplicación Grindr para reunirse casualmente con varios jóvenes de la región.

Referencias
 

 
Brega funky
Canciones de 2019
Sencillos de 2019
Canciones en portugués